Manhuaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Manhuaçu (ort), Minas Gerais, 
 Manhuaçu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar